Cacela (do árabe Hišn — Kaštālah) pode referir-se a:
 Vila Nova de Cacela — freguesia portuguesa do concelho de Vila Real de Santo António
 Cacela Velha — antigo núcleo histórico daquela freguesia (sítio da Igreja), outrora sede de município independente
 Castelo de Cacela — em Cacela Velha
 Fortaleza de Cacela — em Cacela Velha
 Estação Ferroviária de Cacela — perto de Vila Nova de Cacela
 Península de Cacela — cordão arenoso que separa a Ria Formosa do oceano
 Praia de Cacela Velha — uma das praias da freguesia de Vila Nova de Cacela e do Parque Natural da Ria Formosa

Desambiguação
Desambiguações de topônimos